Millennium Transportation International, een voormalig aanbieder van openbaar vervoer
 MTI (persbureau), een Hongaars persbureau